De Tuinen (winkelketen), een voormalige winkelketen 
 De Tuinen (Bleiswijk), een wijk in Bleiswijk
 De Tuinen (Emmen), een toekomstige wijk van Emmen
 De Tuinen (Naaldwijk), winkelcentrum in Naaldwijk
 De Tuinen (Kampen), een toekomstige deelwijk van de Kamper woonwijk Het Onderdijks

Zie ook
Tuinen